gmina Stalowa Wola – gmina miejska, powiat stalowowolski, woj. podkarpackie
 gmina Wola Krzysztoporska – gmina wiejska, powiat piotrkowski, woj. łódzkie
 gmina Wola Mysłowska – gmina wiejska, powiat łukowski, woj. lubelskie
 gmina Wola Uhruska – gmina wiejska, powiat włodawski, woj. lubelskie
 gmina Zduńska Wola – gmina miejska, powiat zduńskowolski, woj. łódzkie
 gmina Zduńska Wola – gmina wiejska, powiat zduńskowolski, woj. łódzkie
 gmina Żabia Wola – gmina wiejska, powiat grodziski, woj. mazowieckie

dawne gminy:
 gmina Bielska Wola – dawna gmina, powiat sarneński, woj. wołyńskie
 gmina Kuchecka Wola – dawna gmina, powiat piński, woj. poleskie
 gmina Święta Wola – dawna gmina, powiat kosowski, woj. poleskie
 gmina Warszawa-Wola – dawna gmina, woj. warszawskie
 gmina Wielka Wola – dawna gmina, powiat opoczyński, woj. kieleckie
 gmina Wola Czołnowska – dawna gmina, powiat puławski, woj. lubelskie
 gmina Wola Duchacka – dawna gmina, powiat krakowski, woj. krakowskie
 gmina Wola Korycka – dawna gmina, powiat garwoliński, gubernia siedlecka
 gmina Wola Lipowska – dawna gmina, powiat braniewski, woj. olsztyńskie
 gmina Wola Michowa – dawna gmina, powiat leski, woj. rzeszowskie
 gmina Wola Rębkowska – dawna gmina, powiat garwoliński, woj. warszawskie
 gmina Wola Różaniecka – dawna gmina, powiat biłgorajski, woj. lubelskie
 gmina Wola Syrnicka – dawna gmina, powiat lubartowski, gubernia lubelska
 gmina Wola Świniecka – dawna gmina, powiat turecki, woj. łódzkie
 gmina Wola Wągrodzka – dawna gmina, powiat piaseczyński, woj. warszawskie
 gmina Wola Wężykowa – dawna gmina, powiat łaski, woj. łódzkie
 gmina Wola Wereszczyńska – dawna gmina, powiat włodawski, woj. lubelskie
 gmina Wola Wysocka – dawna gmina, powiat żółkiewski, woj. lwowskie
 gmina Wola Żarczycka – dawna gmina, powiat leżajski, woj. rzeszowskie

Zobacz też: gmina Wolanów